Miami Gardens (Miami-Dade County), Florida, Verenigde Staten
 Miami Gardens (Broward County), Florida, Verenigde Staten